Sabat – zlot czarownic,
 Sabat Czarownic – cykliczny koncert organizowany w Kielcach,
 Sabat Czarownic – obraz Francisca Goi z 1798 roku,
 Sabat Czarownic – obraz Francisca Goi z 1823 roku,
 Sabat Czarownic – obraz Leonarda Alenzy inspirowany dziełem Goi, ok. 1830–1845.